Les eleccions legislatives sueques del 1956 es van celebrar el 16 de setembre de 1956. Els més votats foren els socialdemòcrates i Tage Erlander fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 16 de setembre de 1956 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Tage Erlander
|align=right| 1.729.501
|align=right| 44,58
|align=right| 106
|align=right| -4
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular(Folkpartiet )
|align=right| Bertil Ohlin
|align=right| 923.551
|align=right| 23,81
|align=right| 58
|align=right| =
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Dretista(Högerpartiet)
|align=right|Jarl Hjalmarson
|align=right| 663.742
|align=right| 17,11
|align=right| 42
|align=right| +11
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Lliga Agrària(Bondeförbundet )
|align=right| Günnar Hedlund
|align=right| 366.567
|align=right| 9,45
|align=right| 19
|align=right| -7
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit ComunistaKommunistiska Parti
|align=right| Hilding Hagberg
|align=right| 194.017
|align=right| 5,00
|align=right| 6
|align=right| +1
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|1.887
|align=right| 0,07
|align=right| ?
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 79,8%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"| 3.879.265
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|231'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1956